Alvise Mocenigo ist der Name folgender Personen:

 Alvise Mocenigo I. (1570–1577), 85. Doge von Venedig
 Alvise Mocenigo II. (1700–1709), 110. Doge von Venedig
 Alvise Mocenigo III. (1722–1732), 112. Doge von Venedig
 Alvise Mocenigo IV. (1763–1778), 118. Doge von Venedig